Ойконим

 Той-Тёбе — прежнее название села Ковыльное в Джанкойском районе Крыма
 Той-Тёбе — прежнее название исчезнувшего посёлка Дальний в Джанкойском районе Крыма
 Той-Тёбе — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма